Een verkeersweg:
N43 (België)
N43 (Frankrijk)
N43a (Frankrijk)
N43b (Frankrijk)